Day House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Day House (Arizona), NRHP-Nr. 78003222
 Day House (Connecticut), NRHP-Nr. 71000909
 Day House (Missouri), NRHP-Nr. 76001110